Kampling ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Kampling (1930–1991), deutscher Schriftsteller und Politiker (PDS)
 Rainer Kampling (* 1953), deutscher römisch-katholischer Theologe